Павел Владимирович Пулга (4 ноября 1887, Санкт-Петербург — не ранее 1967) — регент ленинградских храмов и хора в Ленинградской духовной академии.

Биография 
Родился в семье военнослужащего. Оставался холост.
Окончил городское училище в Санкт-Петербурге и регентские курсы Придворной певческой капеллы (1913).

Регент хора Воскресенского (Смольного) всех учебных заведений собора (1907), одновременно преподаватель в столичных гимназиях принцессы Е. М. Ольденбургской и А. А. Оболенской.

Ефрейтор в 54-м Сибирском стрелковом полку 14-й Сибирской стрелковой дивизии (1916), член дивизионного комитета (1917).

В 1917—1918 годах член Поместного Собора Православной Российской Церкви по избранию от Северного фронта, участвовал во всех трёх сессиях, член II, III, V, VI, VII, X, XXIII отделов.

В 1918 году посвящён в стихарь.

С 1919 года служил в Красной армии.

В 1921—1926 годах преподаватель в школах Петрограда (жил на улице 5-я Советская, дом 3).

С 1924 года регент храма Иоанна Предтечи на Лесном проспекте.

В 1925 году окончил Институт истории искусств.

С 1929 года регент храмов святого Владимира в Лесном, затем святого Иова Многострадального на Волковом кладбище.

В 1930-х годах секретарь на курсах работников общественного питания «Ленгоснарпита».

Окончил в 1937 году Педагогический институт и в 1939 году Ленинградский государственный институт усовершенствования учителей.

С 1943 года преподаватель в железнодорожной средней школе года Тайга Кемеровской области.

С 1944 года комендант госпиталя военнопленных.

В 1946 году вернулся в Ленинград.

Регент храмов: на Смоленском кладбище с 1947 года, Князь-Владимирского в посёлке Лисий Нос с 1951 года и в 1962—1963 годах, святителя Николая Чудотворца на Большой Охте с 1953 года, Троицкого собора в Пскове с 1956 года, Троицкого собора Александро-Невской лавры с 1957 года.

В 1959—1961 годах преподаватель церковного пения и регент хора в Ленинградской духовной академии.

Источники 
 Весь Ленинград на 1925 г. С. 326; 1927. С. 362; 1928. С. 451; 1929. С. 494; 1930. С. 482; 1931. С. 383; 1932. С. 61; 1933. С. 319.
 Комиссия по канонизации Санкт-Петербургской епархии.
 Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917—1918 годов. Т. 27. Члены и делопроизводители Собора: биобиблиографический словарь / отв. ред. С. В. Чертков. — М.: Изд-во Новоспасского монастыря, 2020. — 664 с. — ISBN 978-5-87389-097-2.

Участники Поместного собора Православной российской церкви (1917—1918)
Церковные регенты